Le terme ligne 12 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 12 du métro de Barcelone ;
 Ligne 12 du métro de Dalian ;
 Ligne 12 du métro de Kuala Lumpur, généralement appelé ligne Putrajaya
 Ligne 12 du métro de Madrid ;
 Ligne 12 du métro de Mexico ;
 Ligne 12 du métro de Moscou, généralement appelé ligne Boutovskaïa 
 Ligne 12 du métro de Paris ;
 Ligne 12 du métro de Pékin (en construction) ;
 Ligne 12 du métro de Shanghai ;
 Ligne 12 du métro de Valence.

Tramway 
 Ligne 12 du tramway d'Anvers
 Ligne 12 du tramway de Budapest
 Ligne 12 du tramway de Dresde
 Ligne 12 du tramway de Genève
 Ligne 12 du tramway d'Istanbul
 Ancienne ligne 12 du tramway de Knokke
 Ligne 12 du tramway de Prague
 Ligne 12 Express du tramway d'Île-de-France

Trolleybus 
 Ligne 12 du trolleybus de Liège

Voies ferrées 
 Ligne 12 de la CPTM à São Paulo
 Selon la numérotation des lignes de la région Est de la SNCF, la ligne 12 Nancy - Longuyon est composée de deux sections :
 Nord : Longuyon - Pagny-sur-Moselle
 Sud : Frouard - Novéant
 La Ligne 12, ligne de chemin de fer belgo-néerlandaise reliant Anvers à Lage Zwaluwe (anciennement la gare de la compagnie Anvers-Rotterdam à Moerdijk)

Voir aussi 
 
 
 12 (nombre)

12